La strada provinciale 149 di Pancalieri (SP 149), conosciuta come la Pancalieri-Faule è una strada provinciale italiana della città metropolitana di Torino. Inizia a Pancalieri da via Circonvallazione all'imbocco con via Pinerolo (SP 129) e finisce in località Porto Natante sul Po, al confine con il comune di Faule in Regione Posecco, già in provincia di Cuneo. La strada attraversa,con un ponte in cemento armato, il fiume Po.

Storia

Questa strada storicamente è la via che collega Pancalieri a Faule e al Saluzzese. L'Odierno ponte in cemento armato è stato costruito una trentina di anni fa, prima esisteva un ponte in legno in cui si pagava il pedaggio per attraversarlo e ancor prima vi erano un porto con dei barconi. Il ponte e già anche il loco dove si trovava il ponte sono sempre stati denominati di Faule anche se sotto il territorio del comune di Pancalieri, perché le attività del porto si sono sempre svolte dalla parte della sponda destra e anche perché il ponte si trova più vicino a Faule.

L'esondazione del Po del 2016
Dal 25 Novembre 2016 a seguito dell'alluvione, la strada per 250 m a poca distanza dal ponte è stata sradicata e mucchi di asfalto si trovano tuttora nei campi. Le procedure di ripristino, come pervenuto dal comune di Pancalieri saranno molto lunghe. Tuttora la strada è percorribile.

Voci correlate 
 Strade provinciali della città metropolitana di Torino

Strade provinciali della città metropolitana di Torino
Pancalieri